Andrzej Urbańczyk ist der Name folgender Personen:

* Andrzej Urbańczyk (Segler) (* 1936), polnischer Segler und Autor
 Andrzej Urbańczyk (Journalist) (1946–2001), polnischer Journalist und Politiker